De vierde etappe van de Ronde van Spanje 2022 werd verreden op 23 augustus van Vitoria-Gasteiz naar Laguardia. Het betrof een heuveletappe over 152,5 kilometer. De etappe werd gewonnen door de Sloveen Primož Roglič.

Uitslag

Nevenklassementen

04
Sport in Baskenland
Sport in Vitoria-Gasteiz